Az E575 a következőket jelentheti:
Glukono-delta-lakton
E575, egy út.